Dans le langage courant, un trigramme est une suite de trois lettres, pouvant former un mot, sigle ou acronyme.

Linguistique 
En linguistique, un trigramme est une association de trois signes, diacritiques éventuels non comptés, formant un graphème et représentant ainsi un phonème unique (voir les articles connexes digramme et liste de digrammes et trigrammes).

Culture chinoise 
Dans la culture chinoise, un trigramme est une figure de divination (卦 (guà)) formée par la superposition de trois lignes (pleines ou brisées). Les huit trigrammes forment le Bāguà.

Voir aussi 

 sigle de trois caractères